Алексей Шапошников:
 
 Шапошников, Алексей Валерьевич (род. 1973) — российский политик, председатель Московской городской Думы с 2014 года.
 Шапошников, Алексей Николаевич (1899—1962) — советский футболист, нападающий.